Zilog Z8000 – microprocessore a 16 bit
 Z-8000 – computer del 1985